Олександрівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі у XIX — першій чверті XX століття:

Бессарабська губернія 
 Олександрівська волость — Кишинівського повіту;

Віленська губернія 
 Олександрівська волость — Лідського повіту;
 Олександрівська волость — Свенцянського повіту;
 Олександрівська волость — Троцького повіту;

Воронізька губернія 
 Олександрівська волость — Бобровського повіту;
 Олександрівська волость — Валуйського повіту;
 Олександрівська волость — Задонського повіту;

Область Війська Донського 
 Олександрівська волость — Міуського, потім Таганрізького округу;

Катеринославська губернія 
 Олександрівська волость — Бахмутського повіту;
 Олександрівська волость — Верхньодніпровського повіту;
 Олександрівська волость — Новомосковського повіту;
 Олександрівська волость — Олександрівського повіту;
 Олександрівська волость — Павлоградського повіту;
 Олександрівська волость — Слов'яносербського повіту;

Київська губернія 
 Олександрівська волость — Чигиринського повіту;

Полтавська губернія 
 Олександрівська волость — Костянтиноградського повіту;

Таврійська губернія 
 Олександрівська волость — Бердянського повіту;
 Олександрівська волость — Перекопського повіту;

Харківська губернія 
 Олександрівська волость — Ізюмського повіту;
 Олександрівська волость — Старобільського повіту;

Херсонська губернія 
 Олександрівська волость — Ананьївського повіту;
 Олександрівська волость — Єлисаветградського повіту;
 Олександрівська волость — Одеського повіту;
 Олександрівська волость — Олександрійського повіту;
 Олександрівська волость — Херсонського повіту;

Чернігівська губернія 
 Олександрівська волость — Сосницького повіту.